Огоро́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Огородная улица — улица в Архангельске.
 Огородная улица — улица в Гатчине.
 Огородная улица — улица в Иванове.
 В Курске:
 1-я Огородная улица.
 2-я Огородная улица.
 В Красноярске:
 1-я Огородная улица.
 2-я Огородная улица.
 Огородная улица — улица в Липецке.
 Огородная улица — улица в Подольске.
 Огородная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Огородная улица — улица в Пушкине.
 Огородная улица — улица в Сестрорецке.
 Огородная улица — улица в Саратове.
 Огородная улица — улица в Сыктывкаре.

Украина 
 Огородная улица — улица в Днепре.
 Огородная улица — улица в Донецке.
 Огородная улица — улица в Керчи.
  — улица в Киеве.
 Огородная улица — улица в Луганске.
 Огородная улица — улица в Полтаве.
 Огородная улица — улица в Хмельницком.
 Огородная улица — улица в Черновцах.